.

De noms

Gueorgui Lvov homme politique de l'Empire russe ;
Grigori Lvov, homme politique russe ;
Nikolaï Lvov, architecte, poète et musicien russe ;
Alexeï Lvov, musicien russe ;
Alexandre Lvov pompier de l'Empire russe.

Voir aussi :
 Famille Lvov, famille princière russe.

De lieux
Lvov, grande ville ukrainienne et capitale de l'oblast homonyme.

Homonymie
Patronyme russe